Šlechtický sbor Kantábrie je vůbec prvním sdružením šlechticů založeném v provincii ( a současně autonomním společenství) Kantábrie ve Španělském království.

Historické souvislosti a založení Šlechtického sboru Kantábrie 
V roce 711 n.l., po muslimské invazi do Španělska, se vizigótští králové a jejich šlechtici uchýlili do Asturie a Kantábrie, jejichž vysoké hory bránily v obsazování Maury. Odtamtud začalo opětovné dobytí Španělska, tzv. reconquista. Tato situace zapříčinila, že vizigótská křesťanská šlechta v Kantábirii tvořila většinu obyvatelstva regionu. Při sčítání obyvatel v (region Merindad de Trasmiera v Kantábrii) roku 1591 se ukázalo, že 84,75% obyvatelstva tvořila šlechta. Ještě v 18. století, při sčítání obyvatel roku 1768 (El Censo del Conde de Aranda), žilo v Kantábrii 152.437 obyvatel a z toho 142.195 tvořila šlechta. Tedy 93% veškerého obyvatelstva Kantábrie se počítalo mezi šlechtu .

Šlechtický sbor Kantábrie (Cuerpo de la Nobleza de Cantabria), byl založen 29. listopadu 2017 jako první sdružení svého druhu v regionu a schválen byl dne 11. září 2018 . Tato organizace se nevěnuje pouze uznávání šlechtictví, ale stala se zároveň společností, která sdružuje nejdůležitější a nejvýznamnější osoby v regionu. Pomocí svých orgánů (např. la Orden Nobiliaria de San Sergio, La Maestranza de San Carlos , el Instituto de ciencias Morales Pablo VI de la Diputación, Consejo Superior de Genealogía y  Organismo Internacional Miguel I) vykonává charitativní 
 a kulturní aktivity, prostřednictvím mnoha dohod o spolupráci s jinými institucemi propaguje Španělsko v zahraničí, organizuje společenské akce, které jsou mimořádnou příležitostí k rozvíjení osobních vztahů na nejvyšší úrovni. Pro Šlechtický sbor Kantábrie je příznačné i to, že se orientuje na spolupráci zejména s mladými lidmi, pro které vytvořil množství specifických aktivit. Neoddělitelnou součástí šlechtického sboru Kantábrie je i šlechtický Řád sv. Sergia, který má od r. 2020 svoji pobočku i v České republice a reprezentuje tak současně i samotný šlechtický sbor.

Šlechtické sbory ve Španělsku a jejich úloha v minulosti i současnosti 
Šlechtické sbory jsou soukromé instituce, jejichž cílem je, mimo jiné, akreditovat šlechtický stav u osob, které jsou do sboru přijaty. To znamená, že přijetí do šlechtického sboru potvrzuje šlechtictví přijatého, neboli, jedná se o osvědčení, které akredituje vůči ostatním šlechtický stav přijatých.

Ve Španělsku tuto funkci po staletí plnila Královská kancléřství, což byly královské soudy, které rozhodovaly o tom, kdo je šlechticem a kdo ne. To, že byl dotyčný uznán šlechticem, mělo význam nejen kvůli jeho společenskému uznání a prestiži, současně byli totiž šlechtici osvobozeni od placení mnoha daní a jako jediní měli například přístup k pozicím soudce nebo starosty.
Tato praxe akreditace šlechtictví byla a je důležitá také z toho důvodu, že ve Španělsku existuje typ šlechtice, který se nevyskytuje v žádné jiné evropské zemi - tzv. hidalgo, tj. netitulovaný šlechtic. To znamená, že šlechtici označení jako vévodové, markýzové, hrabata, atd. mají šlechtický titul, který sám o sobě potvrzuje jejich šlechtický status. Oproti tomu hidalgové nemají žádný takový šlechtický titul. Šlechtictví, tzv. „la hidalguía“, je stav, který hidalgo dědí po svých předcích z titulu „noble de sangre“, tj. „šlechtické krve“, proto bylo nutné, aby oficiální orgán prohlásil, kdo je v těchto případech šlechtic (hidalgo) a kdo ne.

Když byla v letech 1837–1845 ve Španělsku zrušena šlechtická privilegia, Královská kancléřství zanikla a funkce, které tyto soudy vykonávaly, převzaly jednotlivé šlechtické sbory. Stát, jako takový, se přestal touto problematikou zabývat, protože tato již neměla žádné právní důsledky.

Galerie

Odkazy

Reference

Související články 
 Hidalgo (šlechta)

Externí odkazy 
 

 
Španělské šlechtické rody